

Музика 
 Бас — низький чоловічий голос (діапазон від фа великої октави до «фа» («фа — діез») першої октави).
 Бас-гітара (або скорочено «бас») — електричний струнний інструмент.
 Бас (басоля) — український народний смичковий музичний інструмент

Географія 
 Бас-Тер () — місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр заморського департаменту Гваделупа.

Прізвище 

 Бас Радіон Михайлович (нар. 1953, Вітебськ) — білоруський продюсер, режисер, заслужений діяч культури Республіки Білорусь.
 Бас Павло Іванович (1988—2015) — український військовик, боєць полку особливого призначення «Азов» Національної гвардії України.
 Бербель Бас (нім. Bärbel Bas; нар. 3 травня 1968, Дуйсбург, Західна Німеччина (нині Німеччина)) — німецька політична діячка.
Прізвища